Массимино () — итальянские фамилия и топоним: 
 Массимино — коммуна в регионе Лигурия, Италия.
 Массимино, Майкл Джеймс (род. 1962) — американский инженер и космонавт, совершивший два космических полёта четыре выхода в открытый космос (2002 и 2009).
  — средневековый монастырь в Трире.

См. также 
 Максимин